Letourneur puede hacer referencia a:

C. A. Letourneur , un ingeniero ferroviario francés del siglo XIX.
René Letourneur , (1898 -1990) un escultor francés .
Étienne-François-Louis-Honoré Letourneur, conocido como Le Tourneur, o Le Tourneur de la Manche (1751—1817) abogado , soldado y político de la revolución francesa.
François-Joseph Alexandre Letourneur, (1769 -1843 ), un general francés.
Alfred Letourneur (1907 -1975 ) ciclista profesianal.

También puede referrise a las poblaciones francesas de:
Le Tourneur,  en la región de Baja Normandía.
Villers-le-Tourneur , en la región de Champaña-Ardenas.